Cantharus (bron), een fontein of waterbron vooraan een kerk of in een kloostertuin
Cantharus (geslacht), een geslacht van slakken
Cantharus (aardewerk), Oud-Grieks aardewerk